Schachzjor Salihorsk ist der Name folgender Sportvereine in Salihorsk, Weißrussland:

 FK Schachzjor Salihorsk, Fußballverein 
 HK Schachzjor Salihorsk, Eishockeyverein
 VK Schachzjor Salihorsk, Volleyballverein